Spancil Hill (plaats), een gehucht en dispersed settlement in Ierland.
 Spancil Hill (volksliedje), een traditioneel Iers volksliedje.